Hans Boas ist der Name folgender Personen:

* Hans Adolf Boas (1869–1930), deutscher Unternehmer, Physiker und Ingenieur
 Hans Christian Boas (* 1971), Linguist 
 Hans Ulrich Boas (1940–2020), deutscher Linguist